Червениванови или Цървениванови () е голям български род от южномакедонския български град Кукуш, тогава в Османската империя, днес Килкис в Гърция. След опожаряването на Кукуш през Междусъюзническата война (1913) Червениванови се преселват в различни краища на България.

Представители на рода в края на XIX и началото на XX век са:
 Иван Червениванов (роден около 1850), чийто най-голям син Гоце Червениванов  (1878 – ?) е революционер от ВМОРО, а най-малкият – Костадин Червениванов (1889 – ?) е доброволец в Македоно-одринското опълчение и деец на Кукушкото благотворително братство в София; другите му деца са Кирил (роден 1886), Магдалина (1896) и Любица (1900).

 Никола Червениванов (1863 – 1939), изпратен от Кукуш заедно с още шестима юноши да учи в Първа софийска гимназия и станал известен учен, фабрикант и общественик. Негови деца са Любен и Карл (Карло) Червениванови, със значими приноси за развитие на спорта в Русе. Двамата са едни от основателите на ски-клуба в Русе – първия в България (1931). Любен Червениванов е и в Учредителния комитет за създаване, по инициатива на неговия баща, на първия яхт-клуб в България – русенския (1930, учреден 1931). Карл Червениванов е в ръководството на Спортен клуб „Левски“ (съветник, 1925; подпредседател, 1926; завеждащ спорта, 1927 – 1929).
Христо Червениванов, брат на Никола Червениванов. Революционер, член на Солунския окръжен комитет на ВМОРО. Живее в Солун, после в София. Неговите синове Асен и Кочо са съдружници на чичо си Никола в определен период. Асен Червениванов (1885 – 1977) е собственик/съсобственик на най-голямата фабрика за оцет в България, в квартал „Павлово“, София. Кочо Червениванов е собственик на оцетни фабрики: в „Павлово“, София, във Видин, в Бургас, национализирани в 1948 година; репресиран е от комунистическия режим.

 Тено Георгиев Червениванов (1870 – 1947), търговец и революционер, деец на ВМОРО, преселил се след опожаряването на Кукуш в България (Гюмюрджина и Кърджали).
 При избухването на Балканската война в 1912 година 23-годишният Атанас Червениванов, ханджия в Солун с II клас образование, е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи в Солунския доброволчески отряд.

Бележки